Архиепархия Хайдарабада () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Хайдарабад, Индия. В митрополию Хайдарабада входят епархии Кадапы, Кхаммама, Карнулу, Налгонды, Варангала. Кафедральным собором архиепархии Хайдарабада является церковь святого Иосифа.

История 

20 мая 1851 года Святой Престол учредил апостольский викариат Хайдарабада, выделив его из апостольского викариата Мадраса (сегодня — Архиепархия Мадраса и Мелапора).

1 сентября 1886 года Римский папа Лев XIII издал буллу Humanae salutis, которой преобразовал апостольский викариат Хайдарабада в епархию. В этот же день епархия Хайдарабада вошла в архиепархию Мадраса.

15 июня 1928 года и 22 декабря 1952 года епархия Хайдарабада передала часть своей территории для возведения новых миссии Sui iuris Беллари (сегодня — Епархия Беллари) и епархии Варангала;

19 сентября 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу Mutant res, которой возвёл епархию Хайдарабада в ранг архиепархии.

В следующие годы архиепархия Хайдарабада передала часть своей территории для возведения новых церковных структур:

 31 мая 1976 года — епархии Налгонды;
 7 декабря 1977 года — епархии Аурангабада;
 9 ноября 2001 года — апостольской префектуре Кветты (сегодня — Апостольский викариат Кветты);
 24 июня 2005 года — епархии Гулбарги.

Ординарии архиепархии 

 епископ Даниэль Мёрфи (20.05.1851 — 14.11.1865), назначен вспомогательным епископом Хобарта;
 епископ Доменико Барберо (18.01.1870 — 18.09.1881);
 епископ Пьетро Капротти (28.02.1882 — 2.06.1897);
 епископ Пьетро Андреа Вигано (25.10.1897 — 11.05.1909);
 епископ Дионисио Висмара (11.05.1909 — 19.02.1948);
 епископ Альфонсо Беретта (23.12.1950 — 8.01.1953) — назначен епископом Варангала;
 архиепископ Джозеф Марк Гопу (8.01.1953 — 28.02.1971);
 архиепископ Саминини Арулаппа (6.12.1971 — 29.01.2000);
 архиепископ Марампуди Джойи (29.01.2000 — 27.08.2010);
 архиепископ Тхумма Бала (12.03.2011 — 19.11.2020);
 кардинал Энтони Пула (19.11.2020 — по настоящее время).

Источник 
 Da 145 anni nell'India dei poveri (1855-2000)
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Humanae salutis  
  Булла Mutant res , AAS 46 (1954), стр. 83

Ссылки 

 Информация  

Хайдарабад
Организации, основанные в 1851 году